Товарищество мануфактур Ивана Коновалова с сыном — прядильно-ткацкое предприятие Российской империи.

История 
Основателем товарищества мануфактуры является крестьянин вотчины помещика А. И. Хрущева — Пётр Кузьмич Коновалов (1781–1846), который в 1812 году имел сновальное и красильное заведения в селе Бонячки Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне – город Вичуга Ивановской области). Только одной китайки на фабрике производилось на  В 1841 году, помимо «китайки», здесь вырабатывались — миткаль, нанка, канифас, льняные скатерти и салфетки; общий объём производства в год достиг  и ежегодно рос до смерти Петра Кузьмича. Начав с торговли на базарах Костромской и Владимирской губерний, он расширил область своей коммерческой деятельности и утвердился в Москве. Товары, вырабатываемые фабрикою Петра Кузьмича, поставлялись в центральную Россию, на Кавказ, в Сибирь и на Урал. На Всероссийской выставке 1831 года им была получена серебряная медаль, на выставке 1833 года в Санкт-Петербурге — золотая медаль и на выставке 1843 года в Москве — Государственный герб.

После его смерти управление делами мануфактуры перешло к сыну — Александру Петровичу (1812—1889), так как старший сын — Осип (1806–1855) из дела вышел, основав собственную фабрику, а два остальных сына — Пётр (1800—1839) и Ксенофонт (1806—1849) к этому времени умерли. Александр Петрович Коновалов первым в Кинешемском  уезде ввел на производстве паровой двигатель (английская паровая машина завода «Мозгрев», остальные фабрики использовали для при́вода лошадей). В 1864 году он выстроил новую механическую ткацкую фабрику на 84 станка, на которой в  1870 году работало уже 813 механических станков. В 1870 году Александром Коноваловым была отстроена красильно-отделочная фабрика в местечке Каменка Кинешемского уезда (в 25 верстах от Бонячек и  от реки Волги), что послужило началом строительства таких же фабрик в губернии. Каменская фабрика также была оборудована английским паровым двигателем завода «Гик». Стоимость годового коноваловского производства в 1879 году достигла  число рабочих достигло 2000 человек, среди которых было 20 мастеров и подмастерьев и 200 женщин. На Московской выставке 1868 года Александр Петрович получил золотую медаль, на Всероссийской мануфактурной выставке 1870 года в Санкт-Петербурге —    большую серебряную медаль, также был удостоен наивысшей награды на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Москве в 1882 году.

После смерти Александра Петровича фабриками стал заведовать его старший сын — Иван Александрович, которым в 1891 году ткацкая фабрика разрослась до 2237 ткацких станков, а в 1894 году была запущена в работу бумагопрядильная фабрика на 45000 веретён. В 1897 году он преобразовал семейную компанию в паевое товарищество с основным капиталом  а общее руководство предприятием было им передано сыну — Александру Ивановичу.

Александр Иванович Коновалов получил наибольшую известность среди представителей рода Коноваловых. Начав в 1894 году обучение в Московском университете на физико-математическом факультете, он продолжил его в 1895 году в школе прядения и ткачества в Мюльхаузене (Эльзас, Германия), стажировался на предприятиях Германии и Франции. Применив полученные знания, вывел «Товарищество мануфактур Иван Коновалов с сыном» в число ведущих в текстильной отрасли. В 1897 году он стал председателем правления товарищества. В 1900 году прядильная фабрика была расширена до 65 000 веретен, также расширились ткацкая и отбельно-отделочная фабрики — годовая выработка в 1912 году достигла 11 миллионов рублей. Мощность всего предприятия Коноваловых была следующей: прядильное производство — прядильных веретен 72 796, крутильных 6 696; ткацкое производство — количество механических станков 2 237. Товариществом были открыты отделения в Минске (1907), в Коканде и Ташкенте (1908), в Ростове-на-Дону (1911), во Владивостоке и Варшаве (1912).

После Октябрьской революции, в начале 1918 года, А. И. Коновалов эмигрировал во Францию. Остатки мануфактур Коноваловых, национализированных в 1918 году, существуют в рамках объединения в АО «Вичугская мануфактура».

Интересные факты 
 В 1911—1912 годах архитектор Иван Владиславович Жолтовский строил в Бонячках фабричные ясли и больницу (по проекту В. Д. Адамовича), а также особняки для служащих и промышленные здания «Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном».
 С 1913 по 1918 год советский военачальник Леонид Михайлович Сандалов работал на фабрике «Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном» сначала поверяльщиком пряжи, затем  — счетоводом.

См. также 
 Вичугские фабриканты

Примечания

Ссылки 
 Коноваловы 
 О купеческом роде Коноваловых 
 «Товарищество мануфактур Ивана Коновалова с Сыном» (1812—1912) (исторический очерк)
 Серия фотографий «Товарищества мануфактуръ Ивана Коновалова съ Сыном»
 Выставка «Текстильные предприниматели и меценаты Коноваловы (к 205-летию предприятия)» 

Компании Российской империи